La  du Tour d'Italie 1998 a lieu le  entre Alba et Imperia. Elle est remportée par Ángel Edo.

Récit 
Victoire au sprint de l'Espagnol Ángel Edo. Michele Bartoli empoche 2 nouvelles secondes de bonifications et se rapproche un peu plus du Maillot Rose de leader toujours détenu par Alex Zülle.

Classement de l'étape

Classement général 

 03